Fed Cup 2020 Zona Euro-Africana Gruppo I - Pool A – edizione della competizione internazionale di tennis per il girone Esch-sur-Alzette
 Fed Cup 2020 Zona Euro-Africana Gruppo I - Pool A – edizione della competizione internazionale di tennis per il girone Tallinn